Гра́хово — село в Удмуртии, на реке Адамка. Административный центр Граховского района. С 1850 года — административный центр Граховской волости Елабужского уезда Вятской губернии, с 1921 года — село Грахово Можгинского уезда Вотской АО, с июля 1929 года — село Грахово Граховского района ВАО, с 1 января 1932 года — Удмуртской АО, с 28 декабря 1934 года — Удмуртской АССР.

История 

Будущее село основано в 1813 году русскими переселенцами из деревни Хлыстово — Ефимом Осиповичем Граховым и его сыновьями Егором, Григорием, Николаем, Александром и Семёном. Указом от 31 марта 1836 года деревенская часовня, построенная на средства Ефима Осиповича, превращена в церковь и освящена во имя явления Казанской иконы Божьей Матери. В 1850 году административный центр Макан-Пельгинской волости был перенесён из деревни Макан-Пельга в село Грахово (волость также переименовывается на Граховскую), к 1859 году население села насчитывало — 25 дворов и 293 жителя обоего пола. В 1869 году престол тёплой церкви упразднён, в церкви остался один престол — Христорождественский.

В 1842 году при церкви была открыта церковно-приходская школа, а в 1884 году училища-школы для мужского и женского населения. В 1872 году в селе построена больница. Строительство земской больницы осуществлено выпускником медицинского факультета Казанского университета Н. М. Селюгиным (некоторые деревянные строения того времени используются и по сей день). Во время вспышки сыпного тифа Н. М. Селюгин ездил по деревням, создавая временные стационары, обучая население методам лечения от этой болезни, и смертельно заразился сам. Похоронен на кладбище Христорождественской церкви.

Население 

 Национальный состав

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года.

Объекты социальной сферы 
 МБОУ «Граховская средняя общеобразовательная школа» имени А.В. Марченко — 60 учителей и 518 учеников
 Центральная районная больница
 РДК «Лидер»
 МУДОД Граховская школа искусств
 Районный музей имени Ашальчи Оки
 Центр социального обслуживания населения
 МДОУ «Детский сад № 1 с. Грахово»
 Граховская центральная районная библиотека
 Детская библиотека
 Детская спортивная школа

Экономика 
 ООО «Агро» — сельское хозяйство
 Дорожное управление
 МУП «Жилкоммунсервис»
 ГП «Граховский лесхоз»
 ОАО «Ремстройбыт»
 Граховский участок ОАО «Можгагаз»
 ООО «Грахово-Керамика» — производство кирпича
 ПО «Хлеб» — производство хлеба, кондитерских изделий, колбасы
 Граховский Молокоприёмный пункт ОАО «Можгасыр»
 АУ УР "Редакция Граховской районной газеты «Сельская новь»

Транспорт 
Автобусные маршруты:
 Междугородные маршруты: Ижевск (через Алнаши), Кизнер (из Набережных Челнов), Можга (через Алнаши и Бемыж), Набережные Челны (из Кизнера).
 Пригородные маршруты: Макарово, Мамаево, Мишкино, Нижние Юраши, Новогорское, Старая Игра, Старые Ятчи.

Улицы 

 Улица 50 лет победы
 Улица 70-летия Октября
 Улица Азина
 Улица Ачинцева
 Аэродромная улица
 Береговая улица
 Больничная улица
 Улица Гагарина
 Дорожная улица
 Заречная улица
 Заречный переулок

 Улица Колпакова
 Улица Комарова
 Кооперативная улица
 Лесхозный переулок
 Луговая улица
 Мелиоративная улица
 Молодёжная улица
 Улица Муфтеева
 Набережная улица
 Нижняя улица
 Новая улица

 Октябрьский переулок
 Первомайская улица
 Пионерская улица
 Промкомбинатовская улица
 Садовая улица
 Советская улица
 Спортивная улица
 переулок Строителей
 Цветочная улица
 Улица Чапаева
 Юбилейная улица
 Полевая улица
 Майская улица

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Граховского района 
 

Населённые пункты Граховского района
Районные центры Удмуртии